Мария Васильевна Глушко́ (18 января 1922 года, Владивосток, Приамурский земский край — 27 марта 1993 года, Симферополь, Украина) — советская и украинская писательница, сценарист. Член Союза писателей Украины (с 1954). Ответственный секретарь, позднее — председатель Крымской организации Союза писателей Украины.

Биография 
Дочь военачальника-артиллериста. Долгое время с семьёй жила в Саратове. Перед началом Отечественной войны вышла замуж за своего однокурсника — студента Бауманского института.

Училась в Московском механико-машиностроительном институте (1939—1946). Участница Великой Отечественной войны. Добровольцем пошла на фронт защищать Родину. О тех мытарствах, какие выпали на её долю, позже написала в своих произведениях.

В 1955 году окончила Крымский педагогический институт в Симферополе. Позже — Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.

Жила и творила в Крыму. В 1960 году возглавляла редколлегию альманаха «Крым», затем 12 лет руководила Крымским отделением Союза писателей Украины (с 1980), была членом редколлегии журнала «Радуга».

В последние годы участвовала в работе Крымского республиканского Фонда культуры.

Тяжело переживала распад СССР, после которого больше не писала.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (18.01.1982)
 медаль «За трудовую доблесть» (28.10.1967)
 другие медали

Творчество 
Крымская писательница.

Автор около 20 романов, повестей, рассказов, киносценариев (фильм «Каждый вечер после работы», киностудия им. А. Довженко, 1973, «Год активного солнца», Одесская киностудия, 1981).

Основные темы произведений — социально-нравственные аспекты отношений личности и общества, высокие моральные качества советского человека, становление характера молодого рабочего. Писательница проявляет особый интерес к проблемам семьи, положению женщины в обществе. Ряд произведений направлен на осуждение войны, обрекающей на страдания женщин и детей.

Избранные произведения 
 «Анна Ильина» (1951),
 «На всю жизнь» (1956),
 «Это мой сын» (1958),
 «Юлька» (сборник рассказов, 1960),
 «Потому что люблю» (1962),
 «Живым говори — До свидания» (1963),
 «Живите дважды» (1966),
 «Елена Николаевна» (1969),
 «Потому что люблю» (1972),
 «Ночной троллейбус» (1972),
 «Трудный день» (1978),
 «Год активного солнца» (1980),
 «Возвращение» (1984),
 «Кольцо для Анастасии» (1986),
 «Мадонна с пайковым хлебом» (1987)

Примечания 

Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Выпускники МГТУ
Женщины в Великой Отечественной войне
Русские писатели по алфавиту
Писательницы СССР
Редакторы СССР
Члены Национального союза писателей Украины
Писатели Крыма